

Brasil
 Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa, Paraíba. (Igreja de São Francisco e Convento de Santo Antônio)
 Convento e Igreja São Francisco (São Paulo)
 Igreja e Convento de São Francisco (Salvador), em Salvador, Bahia

Portugal 
Igreja e Convento de São Francisco (Leiria)
Igreja e Convento de São Francisco (Montemor-o-Novo)
Igreja e Convento de São Francisco (Moura)
Igreja e Convento de São Francisco (Torrão), no concelho de Alcácer do Sal

Outros locais
Igreja e Convento de São Francisco (La Paz), na Bolívia
Igreja e Convento de São Francisco (Goa), na Índia

Desambiguações de templos